Marek Kostoláni (Bajmóc, Csehszlovákia, 1983. február 6. –) szlovák labdarúgó-középpályás.

Források 
Marek Kostoláni adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1983-ban született személyek
Szlovák labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az FC Nitra labdarúgói
A Wacker Burghausen labdarúgói
Az MFK Karviná labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek
Bajmóciak